Van Wambeke steht für:

 Line Van Wambeke, belgische Schauspielerin
 H. F. Van Wambeke & Sons, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller